

Događaji

Rođenja

Smrti  
 Mahavira, osnivač Džainizma
 Pizistrat, antički grčki vladar (527. ili 528. pr. Kr.)